Хон () — корейське прізвище. Відомі носії:
 Хон Гільдон — персонаж корейського епосу.
 Хон Джин Хо — південнокорейський професійний геймер.
 Хон Док Йон — південнокорейський футболіст.
 Хон Єин — південнокорейська реперка.
 Хон Йон Чжо — північнокорейський футболіст.
 Хон Мьон Бо — південнокорейський футболіст.
 Хон Сан Су — південнокорейський кінорежисер і сценарист.
 Хон Сон Нам — 9-й голова уряду КНДР.
 Хон Сон Сик — південнокорейський боксер, призер Олімпійських ігор.
 Хон Унчон — північнокорейська гімнастка.
 Хон Чон Хо — південнокорейський футболіст.
 Хон Чон Хьон — південнокорейський актор.
 Хон Чхоль — південнокорейський футболіст.
 Сестри Хон — південнокорейські телевізійні сценаристки.

Див. також 
 Хон
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища